Division II i ishockey 1946/1947 var näst högsta divisionen i svensk ishockey under säsongen 1946/1947. Till denna säsongen hade antalet lag ökat med två till totalt 43.

Nya lag
Division II Norra: IK Warpen från Bollnäs. 
Division II Västra: Deje IK, Degerfors BK och Grums IK
Division II Dalarna: Krylbo IF
Division II Västmanland: IFK Västerås samt IF Eyra från Örebro
Division II Södermanland: IF Olympia från Stockholm Söderort, Tranebergs IF från Stockholm Västerort samt Södertälje IF.
Division II Östra: Atlas Diesels IF från Nacka samt Kungsholms IF från Stockholms innerstad
Division II Södra: Djurgårdens IF från Stockholms innerstad överförda från östra gruppen samt GoIF Tjalve från Norrköping som återkommit efter en säsong i lokala serier.
Atlas Diesel, Tranebergs IF, Västerås SK, Södertälje IF hade flyttats ner från Division I.

Division II Norra

Division II Västra

En match inställd, påverkade inte slutställningen.

Division II Dalarna

Division II Västmanland

Division II Södermanland

Division II Östra

Division II Södra

Kvalspel till Division I
Kvalomgång
Gävle GIK–Leksand 5–3
Omgång 1a
Traneberg–Gävle 7–4
Atlas Diesel–Djurgården 5–4
Omgång 1b
Bofors–Gävle 2–5
Västerås–Djurgården 7–3

Se även
 Division I i ishockey 1946/1947
 Svenska mästerskapet i ishockey 1947

Referenser
Fotnoter

Webbreferenser
Championnat de Suède 1946/47

1946/1947
Ishockeysäsongen 1946/1947
Sport i Sverige 1946
Sport i Sverige 1947